Denne liste over fredede bygninger i Ringkøbing-Skjern Kommune viser alle fredede bygninger i Ringkøbing-Skjern Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Ringkøbing-Skjern Kommune
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments